Le nom Férule fétide s'applique en français à deux plantes de la famille des Apiaceae dont est extraite la résine ase fétide et qui ont longtemps été considérées comme synonymes :
 Ferula assa-foetida L.
 Ferula foetida (Bunge) Regel

Nom de plante ambigu